Kastert ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kastert (1910–1993), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Hoffa-Kastert-Syndrom, Hypertrophie des Corpus adiposum infrapatellare (Hoffascher Fettkörper)